Arredondo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Arredondo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Arredondo är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig. Arredondo ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Peña Rocías,  meter över havet,  km sydost om Arredondo. Runt Arredondo är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Colindres,  km nordost om Arredondo. I omgivningarna runt Arredondo växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien